Пьер Левек (Levesque) (1736—1812) — французский историк, первоначально гравёр.

Опубликовав несколько статей по философии, привлёк к своей персоне внимание Дидро. Последний рекомендовал Левека Екатерине Великой, после чего Левек был приглашён преподавать в Санкт-Петербург в Кадетский корпус (Императорский сухопутный шляхетный кадетский корпус). За это время он собрал обширный материал по истории Франции, России и Древней Греции. Вернувшись в Париж, он обработал этот материал.

В конце 1781 года вышла в свет его пятитомная «История России» (фр. Histoire de Russie), которая охватывала все периоды истории страны, и до выхода в свет «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, в русских дворянских семьях представляла собой основной источник по истории России и про которую русский историк написал, что «хотя имеет много недостатков, однакожь лучше всех других». По мнению Карамзина: «Левек, как Писатель, не без дарования, не без достоинств; соображает довольно хорошо, рассказывает довольно складно, судит довольно справедливо; но кисть его слаба, краски не живы; слог правильный, логический, но не быстрый. К том же Россия не мать ему; не наша кровь течёт в его жилах; может ли он говорить о Руских с таким чувством, как Руской? Всего же более не люблю его за то, что он унижает Петра Великого...». Немецкий и российский историк А. Л. Шлёцер, воздавая должное труду Левека, отмечал: «Нельзя поспорить, что кто-либо из иностранцев написал о русской истории что-то более сносное и при этом столь же полное, как этот Левек». 

В первый том «Истории России» вошли материалы от расселения славян и призвания варягов до 1212 года, во второй — от правления Юрия Всеволодовича до 1533 года, в третий — от начала правления царя Ивана Грозного до окончания Смутного времени, в четвёртый — от избрания на престол Михаила Фёдоровича до 1713 года, в пятый  — с 1713 года до правления императрицы Екатерины II.

В 1783 году, вместе со вторым изданием своего сочинения о России, вышла его двухтомная «История народов, подвластных России, или продолжение истории России» (фр. Histoire des différents peoples soumis a la domination des russes ou suite de l’Histoire de Russie). 

Вскоре после выхода в свет «Истории России» Екатерина II, болезненно восприняв его взгляд на историю России, решила в качестве реакции и одной из побудительных причин, написать в ответ критическое сочинение «Записки касательно русской истории» (1783). В своём письме к М. Гримму она писала: «Это выйдет противоядием негодникам, унижающим российскую историю, каковы Леклерк и учитель его Левек, оба скоты и, не прогневайтесь, скоты скучные и глупые».

Примечания

Литература 
 
Пьер-Шарль Левек. История народов, подвластных России. Экспериментальный пер. с фр. канд. филол. наук Л. Ф. Сахибгареевой под ред. канд. ист. наук И. В. Кучумова; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2016. — 480 с.
Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. Наблюдения француза, жившего при дворе, о придворных нравах, демонстрирующие незаурядную наблюдательность и осведомленность автора. М., Новое литературное обозрение, 1996.
Строев А. Россия глазами французов XVIII – начала XIX века // Логос 1991-2005. Избранное: В 2 тт. Т. 2. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.

Персоналии по алфавиту
Историки Франции